Meltzer:

 Christine Meltzer
 Fredrik Meltzer
 Gregor Meltzer
 Harald Meltzer
 Karl Meltzer
 Robert Friedrich Meltzer

Tyska efternamn